Helpe bezeichnet:

 Helpe (Adelsgeschlecht), mansfeldisches und mecklenburgisches erloschenes Adelsgeschlecht
 Helpe Majeure (deutsch: Die größere Helpe), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Sambre
 Helpe Mineure (deutsch: Die kleinere Helpe), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Sambre
 Helpe, deutscher Name für das heutige Chełpa, Gemeindeteil von Choszczno (deutsch: Arnswalde)